Солошенко — українське прізвище.

Персоналії 
 Солошенко Ігор Олександрович (1941—2007) — український вчений, член-кореспондент НАН України.
 Солошенко Леонтій Авксентійович (1923—1991) — український театральний редактор, критик.
 Солошенко Микола Павлович (нар. 1950) — народний депутат України 7-го скликання, член Партії регіонів.
 Солошенко Павло Васильович — директор Інституту підвищення кваліфікації Приазовського державного технічного університету, заслужений працівник освіти України.
 Солошенко Роман (нар. 1984) — український актор театру, кіно та дубляжу.
 Солошенко Юрій Данилович (1942—2018) — колишній директор полтавського оборонного заводу «Знамя», громадянин України; з серпня 2014 політичний в'язень і заручник путінського режиму.

Примітки